San Lorenzo, Spanien kan syfta på:

 San Lorenzo de Calatrava (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 San Lorenzo de El Escorial, kommunhuvudort, Madrid, Provincia de Madrid, 
 Moraña (ort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Fornelos de Montes (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra,